Un coussin est un objet que l'on retrouve sur les canapés pour le confort ou pour la décoration. Par analogie, le mot coussin peut désigner :

 le coussin de Lyon, une spécialité pâtissière lyonnaise à base de chocolat et de pâte d'amande ;
 un coussin gonflable de sécurité appelé également « airbag » ou tout simplement coussin gonflable;
 un coussin berlinois, une infrastructure routière permettant de réduire la vitesse des automobiles ;
 un coussin péteur, un ballon de caoutchouc permettant de faire des farces.
 un coussin ou almohadillas en espagnol est, dans le monde de la tauromachie, un objet de confort pour les spectateurs qui peuvent s'en servir pour manifester leur mécontentement contre un taureau de mauvaise présentation ou contre un torero qui a failli.
 le mot coussin désigne aussi le port d'une plante qui pousse en touffe ronde et bombée. 
 un coussin est  aussi une forme de bouquet de fleurs de forme ronde et ventrue, utilisé en général comme gerbe mortuaire (coussin de deuil).

 Plante en coussin, port de plantes adapté à des environnements difficiles.